Weihs ist der Familienname folgender Personen:
 Antje Weihs (* 1968), deutsche Juristin und Richterin am Bundesfinanzhof
 Daniel Weihs (* 1942), israelischer Raumfahrtingenieur
 Erika Weihs (1917–2010), österreichisch-US-amerikanische Illustratorin und Malerin 
* Gregor Weihs (* 1971) österreichischer Quantenphysiker
 Hendrik Weihs (* um 1962), deutscher Raumfahrtforscher
 Oskar Weihs (1911–1978), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Peter Weihs (* vor 1950), österreichischer Schauspieler und Regisseur
 Richard Weihs (* 1956), österreichischer Autor, Musiker und Schauspieler
 Rolf Weihs (1920–2000), deutscher Politiker (SED)
 Sandra Weihs (* 1983), österreichische Schriftstellerin
 Thomas J. Weihs (1914–1983), Heilpädagoge und Pionier der Camphillbewegung

Siehe auch: 
 Weis
 Weisz